Erreà — итальянская компания, производитель спортивных товаров. Штаб-квартира — в городе Парма. Компания была основана в 1988 году семьёй Гандольфи.

.

Спонсорство

Футбол

Национальные сборные 
  Бурунди
  ДР Конго
  Нигер
  Либерия
  ОАЭ

Клубы 
  Блэкпул
  Гримсби Таун
  МК Донс
  Миллуолл
  Норвич Сити
  Порт Вейл
  Рочдейл
  Челтнем Таун
  Шрусбери Таун
  Парма
  Пескара
  Про Верчелли
  Юнион
  АДО Ден Хааг
  Ягеллония
  Алькоркон
  Нумансия
  Сьон
  Металлист 1925
 Борисфен
 Полесье

Баскетбол

Национальные сборные

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Великобритания
 Erreà США

Примечания 

Компании Пармы
Производители спортивных товаров